Ruta 46 o carretera 46 es la denominación de varias rutas/carreteras:

España 
 PR-HU 46, en la provincia de Huesca, Aragón.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 46.
 Ruta Estatal de California 46.
 Carretera de Nebraska 46.

Uruguay 
 Ruta 46.

Ruta 046